

Рідсбург — місто, штат Вісконсин
 Рідсбург — місто, штат Вісконсин